Die Cazoo World Darts Championship 2024 wird die 31. Auflage der von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Darts-Weltmeisterschaft sein. Sie soll im Dezember 2023 zum siebzehnten Mal im Alexandra Palace („Ally Pally“) in London stattfinden. Der Titelverteidiger ist Michael Smith aus England.

Übertragungen 
Das Turnier wird weltweit über den offiziellen Livestream der PDC übertragen.

Weblinks 

 Offizielle Turnierseite der Professional Darts Corporation

2024
Dartveranstaltung 2023
Dartveranstaltung 2024
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace